Síncope (medicina) — desmaio
 Síncope (gramática) — espécie de metaplasmo
 Síncope (música) — forma rítmica musical

Desambiguação